Smyrnium idaeum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Johann Jakob Bernhardi, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Smyrnium idaeum ingår i släktet vinglokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vinglokor
idaeum